L'île Notre-Dame et L'île aux Vaches, réunies au  pour former l'île Saint-Louis à Paris.
 L'île Notre-Dame, une île artificielle de l'archipel de Hochelaga qui fait partie de la ville de Montréal. Elle a été érigée en 1965 avec la terre déplacée pour creuser le métro de Montréal.
 L'île Notre-Dame, une île sur l'Oust à Malestroit.